

Prénom

Personnalités désignées par ce prénom 
Plusieurs damels (souverains) du Royaume du Cayor (actuel Sénégal) :
 Biram I, Biram Mbanga ;
 Biram II, Biram Yacine Boubou ;
 Biram III, Biram Mbanga Thilore Fall ;
 Biram IV, Biram Codou Ndoumbé.

Toponyme 

 Biram, un village israélien.